Genette ist:
 gleichbedeutend mit Ginsterkatze (die Gattung der Ginsterkatzen gehört zur Familie der Schleichkatzen)
 der Nachname des französischen Literaturwissenschaftlers Gérard Genette

Siehe auch:
 eine Pferderasse, siehe Genete (Pferd)